IC 4315 — галактика типа SBc в созвездии Гидра. Поверхностная яркость — 13,4 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 IC 4315 в базі SIMBAD
 IC 4315 в базі Vizier
 IC 4315 в базі NASA Extragalactic Database
 

Гидра (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»